862-й истребительный авиационный полк (862-й иап) — воинская часть Военно-воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Наименования полка 
За весь период своего существования полк своё наименование не менял:
 862-й истребительный авиационный полк;
 862-й истребительный авиационный полк ПВО;
 Войсковая часть (Полевая почта) 21290.

История и боевой путь полка 
862-й истребительный авиационный полк начал формироваться 5 мая 1942 года в Закавказском военном округе на аэродроме Рустави за счёт личного состава Руставской и Цнорис-Цхальской ВАШП, а также 11-го и 25-го запасных авиационных полков ВВС Закавказского военного округа по штату 015/174 на самолётах ЛаГГ-3. Формирование полк окончил 12 мая 1942 года. С 15 мая вошёл в состав ВВС Закавказского военного округа, где находился до 5 июня 1942 года.

С 5 июня 1942 года приступил к боевой работе в составе ВВС 46-й армии Закавказского фронта на самолётах ЛаГГ-3. 4 августа на короткий срок передан в ВВС 44-й армии Закавказского фронта, а 7 августа 1942 года вошёл в состав 217-й истребительной авиационной дивизии 4-й воздушной армии Северной группы войск Закавказского фронта.

Первая известная воздушная победа полка в Отечественной войне одержана 24 августа 1942 года: лейтенант Матицын В. И. в воздушном бою в районе севернее г. Моздок сбил немецкий истребитель Ме-109 (Messerschmitt Bf.109).

С 15 октября полк боевой работы не вёл, доукомплектовываясь во фронтовом тылу личным составом и матчастью, после чего вернулся на фронт, имея в боевом составе 14 ЛаГГ-3 и 5 Як-1. 15 ноября 1942 года возобновил боевую работу в составе 217-й истребительной авиационной дивизии 4-й воздушной армии Закавказского фронта на самолётах ЛаГГ-3 и Як-1. 23 декабря 1942 года полк передал в 166-й истребительный авиационный полк 2 лётчиков, 17 человек инженерно-технического состава и 2 человека начальствующего состава; в 249-й иап —
7 лётчиков, 12 человек инженерно-технического состава и 1 человека начальствующего состава, 5 ЛаГГ-3, 2 Як-1, 1 УТИ-4 и 1 У-2, после чего управление полка и 1-я эскадрилья убыли в 6-й отдельный учебно-тренировочный авиационный полк 4-й воздушной армии. В 6-м оутап полк переформирован по штату 015/284 и 17 марта 1943 года убыл в 25-й запасной истребительный авиационный полк ВВС Закавказского фронта в г. Аджи-Кабул Азербайджанской ССР, где до 10 сентября 1943 года освоил английские истребители «Харрикейн».

15 сентября 1943 года полк передан из ВВС КА в войска ПВО ТС и включён в состав 141-й истребительной авиационной дивизии ПВО ПВО Куйбышевского района ПВО Восточного фронта ПВО. Боевой работы не вёл. В апреле 1943 года из 141-й истребительной авиационной дивизии ПВО передан в состав 142-й истребительной авиационной дивизии ПВО 3-го корпуса ПВО Северного фронта ПВО. Боевой работы не вёл. 28 июля 1944 года передан из 142-й истребительной авиационной дивизии ПВО в 320-ю истребительную авиационную дивизию ПВО 1-й воздушной истребительной армии ПВО Особой Московской армии ПВО. Боевой работы не вёл.

В августе 1944 года вместе с 320-й истребительной авиационной дивизией ПВО из 1-й воздушной истребительной армии ПВО Особой Московской армии ПВО передан в состав 82-й дивизии ПВО Северного фронта ПВО, а в октябре 1944 года в составе 320-й иад ПВО передан в 84-ю дивизию ПВО Северного фронта ПВО. 24 декабря 1944 года вместе с 320-й иад ПВО 84-й дивизии ПВО включён в состав войск Западного фронта ПВО (2 формирования), который преобразован из Северного фронта ПВО. В марте 1945 года полк в составе 320-й иад ПВО передан из 84-й дивизии ПВО в 5-й корпус ПВО Северного фронта ПВО. В зимне-весенний период 1945 года полностью перевооружён американскими истребителями «Аэрокобра».

С 3 апреля по 9 мая 1945 года полк вёл боевую работу по прикрытию объектов 1-го Белорусского фронта в составе 320-й иад ПВО 5-го корпуса ПВО на самолётах «Аэрокобра». День Победы 9 мая 1945 года полк встретил на аэродроме Лавица (западная окраина города Познань, Польша).

Участие в операциях и битвах 
 Северо-Кавказская операция:
 Армавиро-Майкопская операция — с 6 августа 1942 года по 17 августа 1942 года.
 Моздок-Малгобекская операция — с 1 сентября 1942 года по 28 сентября 1942 года.
 Нальчикско-Орджоникидзевская операция — с 25 октября 1942 года по 12 ноября 1942 года.
 прикрытие войск и объектов тыла
 ПВО Полтавского аэроузла (Миргород, Пирятин), используемого авиацией союзников для «челночных» налётов на Германию с 20 мая 1944 года по 23 ноября 1944 года.
 прикрытие войск 1-го и 2-го Белорусских фронтов, Киевского военного округа — с 1 января 1945 года
 прикрытие войск Белорусско-Литовского военного округа — с 1 февраля 1945 года
 прикрытие войск 1-го Белорусского фронта в период проведения Берлинской операции с 16 апреля 1945 года по 8 мая 1945 года

В составе действующей армии 
В составе действующей армии:
 с 15 мая 1942 года по 20 декабря 1942 года.

Итоги боевой деятельности полка 
Всего за годы Великой Отечественной войны полком:

Свои потери:

Послевоенная история полка 
После войны полк на самолётах Аэрокобра входил в состав 320-й иад ПВО 20-й воздушной истребительной армии ПВО. 15 июля 1946 года 862-й истребительный авиационный полк был расформирован на аэродроме Лавица (западная окраина города Познань, Польша).

Командиры полка 
 майор Цыганков Александр Афанасьевич, 05.05.1942 — 12.10.1942
  майор Токарев Моисей Степанович, 12.10.1942 — 19.12.1942
 майор Шаповалов Алексей Александрович, 19.12.1942 — 03.1944
 майор Легута Михаил Данилович, 03.1944 — 05.1944
 майор Рожков Василий Дмитриевич, 05.1944 — 11.1945

Отличившиеся воины 
  Токарев Моисей Степанович, майор, командир 862-го истребительного авиационного полка 217-й истребительной авиационной дивизии 4-й воздушной армии 13 декабря 1942 года Указом Верховного Совета СССР за умелое командование авиационным полком, образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 830.

Лётчики-асы полка

Самолёты на вооружении

Базирование

Примечания

Литература

См. также 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне

Ссылки 
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
  Майкл Хольм. 862-й иап
  862-й иап. Авиаторы Второй мировой войны

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны